Il singolare del torneo di tennis Federal Express International 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore MaliVai Washington che ha battuto in finale Wayne Ferreira 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Stich (terzo turno)
 Pete Sampras (quarti di finale)
 David Wheaton (terzo turno)
 Michael Chang (terzo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Wayne Ferreira (finale)
 Andrej Česnokov (secondo turno)

 Richey Reneberg (terzo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 MaliVai Washington (campione)
 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Jimmy Connors (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Federal Express International 1992